Шотт (англ. Schott; нем. Schott) — многозначный термин:

 шотт — замкнутая бессточная впадина с дном, покрытым слоем соли или коркой.
 шотт — соляное болото.
 шотт — возвышенная краевая часть себхи, используемая под пастбища.
 Шотт () — знаменитая фирма музыкальной торговли, основанная Бернгардом Шоттом в Майнце в 1780 году.

Персоналии 
 Шотт, Август Фридрих (1744—1792) — немецкий юрист.
 Шотт, Александр Эрнестович (1854 — 1911) — российский инженер-кораблестроитель
 Шотт, Андрей (библиограф) (умер в 1759) — польский библиограф.
 Шотт, Андрей (иезуит) (1552—1629) — иезуит, преподаватель греческого языка, автор ряда трудов по филологии.
 Шотт, Антон (1846—1913) — немецкий певец (тенор).
 Шотт, Вальтер (1861—1938) — немецкий скульптор
 Шотт, Вильгельм (1802—1885) — немецкий востоковед, полиглот.
 Шотт, Генрих Вильгельм (1794—1865) — австрийский ботаник.
 Шотт, Каспар (1608—1666) — германский математик и физик.
 Шотт, Лев Ипполитович (1856—?) — оренбургский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.
 Шотт, Николь (род. 1996) — немецкая фигуристка-одиночница.
 Шотт, Отто (1851—1935) — немецкий химик.
 Шотт, Пауль Герхард (1866—1961) — немецкий океанограф.
 Шотт, Пьер (род. 1958) — французский автор песен и исполнитель.

Примечания